

Persone 
 Yin Qiao – ex biatleta cinese
 Qiao Qiao – cantante, prima artista apertamente lesbica della Repubblica Popolare Cinese
 Zhuge Qiao – secondo figlio Zhuge Jin, fratello di Zhuge Liang

Altro 
 Yao a yao yao dao waipo qiao – film del 1995 diretto da Zhāng Yìmóu